Brezovo Polje je lahko:
 Brezovo Polje, Bosna in Hercegovina
 Brezovo Polje, Hrvaška